Die Ewige Tabelle der K League 1 ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der K League 1 seit ihrer Gründung 1983. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Von den 24 Mannschaften, die bislang in der Liga aktiv waren, hat nur eine Mannschaft, der FC Pohang Steelers, an den bisherigen Spielzeiten teilgenommen.

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 12 Erstligisten 5 Zweitligisten, sowie 7 Vereine, welche mittlerweile aufgelöst wurden.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022 in der K League 1. Die drittletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der K League 1 gespielt hat.

 !! Liga 2022 !! class="unsortable"| Spielzeiten
 ||data-sort-value="3"| K League 1 || 1983–
 ||data-sort-value="3"| K League 1 || 1984–
 ||data-sort-value="3"| K League 1 || 1984–
 ||data-sort-value="3"| K League 1 || 1983–2019, 2021–
 ||data-sort-value="3"| K League 1 || 1995–
 ||data-sort-value="3"| K League 1 || 1989–2016, 2019–
 ||data-sort-value="3"| K League 1 || 1996–
 ||data-sort-value="3"| K League 2 || 1983–2015, 2020
 ||data-sort-value="3"| K League 2 || 1995–2018
 ||data-sort-value="3"| K League 1 || 2004–
 ||data-sort-value="3"| K League 1 || 2002–2013, 2017–
 ||data-sort-value="3"| K League 2 || 1997–2013, 2015
 ||data-sort-value="3"| K League 2 || 2005–2014, 2018–2019
 ||data-sort-value="3"| K League 1 || 2009–2013, 2017–
 ||data-sort-value="3"| Spielbetrieb eingestellt || 2011–2012, 2014, 2016–2020
 ||data-sort-value="3"| K League 2 || 2011–2012, 2015–2017, 2020–2021
 ||data-sort-value="3"| Spielbetrieb eingestellt || 2003–2010
 ||data-sort-value="3"| K League 1 || 2016, 2021–
 ||data-sort-value="3"| Spielbetrieb eingestellt || 1983–1985
 ||data-sort-value="3"| Spielbetrieb eingestellt || 1984–1986
 ||data-sort-value="3"| Spielbetrieb eingestellt || 1983–1984
 ||data-sort-value="3"| Spielbetrieb eingestellt || 1985
 ||data-sort-value="3"| Spielbetrieb eingestellt || 1994
 ||data-sort-value="3"| K League 1 || 2022–
|}
Stand: Saisonende 2021

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der K League 1 gezeigt.

Weblinks 
 Ewige Tabelle der K League 1 auf transfermarkt.com

Einzelnachweise 

Ewige Tabelle der K League 1
K League 1